Tit Mellil är en kommunhuvudort i Marocko. Den ligger i provinsen Médiouna och regionen Grand Casablanca, i den norra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Tit Mellil ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tit Mellil är platt. Runt Tit Mellil är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Casablanca,  km väster om Tit Mellil. Trakten runt Tit Mellil består i huvudsak av gräsmarker. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Grand Casablanca